Claes Ekeblad kan syfta på:

 Claes Ekeblad den äldre (1669-1737), svensk greve, krigare och riksråd. 
 Claes Ekeblad den yngre (1708-1771), svenskt riksråd, kanslipresident.

Se även 

  Claes Julius Ekeblad